

Cinema 
Click - Film argentino del 2003
Cambia la tua vita con un click (Click) – Film del 2006 con Adam Sandler
Click – Film horror indiano del 2010

Televisione 
Click – Serie televisiva filippina trasmessa tra il 1999 ed il 2004
Click – Programma televisivo statunitense trasmesso dal 1997 al 1999
Click – Programma televisivo britannico trasmesso dal 2000 ad oggi

Altro 
Click - Tipo di tono utilizzato in alcuni esami diagnostici, come le otoemissioni
Il gioco (titolo internazionale Click!) – Serie a fumetti erotica creata da Milo Manara
 Click – sistema di gestione dei pacchetti di Ubuntu Touch
Click – Singolo del 2011 di Entics

Pagine correlate 
 Clic
 Clique